Sydney — maior aglomeração urbana da Austrália
 City of Sydney — principal município da região metropolitana de Sydney
 Sydney (Nova Escócia)
 Sydney Football Club

Desambiguações de topônimos